

Biologia 
 Castagnola – nome comune di Chromis chromis, pesce marino della famiglia Pomacentridae
 Castagnola rossa – nome comune di Anthias anthias, pesce marino della famiglia Serranidae
 Quercia castagnola – varietà di quercia detta anche Quercus virgiliana

Geografia

Italia 
 Castagnola – frazione di Ferriere, comune nella provincia di Piacenza (Emilia-Romagna)
 Castagnola – frazione di Fraconalto, comune nella provincia di Alessandria (Piemonte)
 Castagnola – frazione di Giano dell'Umbria, comune nella provincia di Perugia (Umbria)
 Castagnola – frazione di Minucciano, comune nella provincia di Lucca (Toscana)
 Castagnola – torrente nella provincia della Spezia (Liguria)
 Passo della Castagnola – passo nell'Appennino ligure (Liguria, Piemonte)

Svizzera 
 Castagnola-Cassarate-Ruvigliana, già Castagnola – ex comune ora quartiere di Lugano, città nel distretto di Lugano (Cantone Ticino)

Persone 
 Bartolomé Castagnola (1970) – giocatore di polo argentino
 Carlo Andrea Castagnola (1652-1748) – religioso e poeta italiano
 Francesco Castagnola (-1385) – cardinale italiano
 Gabriele Castagnola (1828-1883) – pittore italiano
 Giovanni Castagnola (1923) – calciatore italiano
 Liliana Castagnola (1895-1930) – attrice e ballerina italiana
 Luigi Castagnola (1953) – pallanuotista italiano
 Paolo Emilio Castagnola (1825-1898) – poeta, storico e critico letterario italiano
 Roberto Castagnola (1899-...) – calciatore argentino
 Stefano Castagnola (1825-1891) – avvocato e politico italiano

Altro 
 Castagnola – famiglia italiana
 Castagnola – altro nome del petardo
 Castagnola – dolce carnevalesco italiano
 Palazzo Castagnola – palazzo a la Spezia (Italia)

Pagine correlate 
 Castagnole – pagina di disambiguazione
 Castagnoli (disambigua) – pagina di disambiguazione
 Luigi Castagnola (disambigua) – pagina di disambiguazione

Altri progetti